Gonzalo (de) Castro puede referirse a: Gonzalo Castro Moreno

Personas 
 Gonzalo Castro Irizábal (1984-), también conocido como «Chory Castro», futbolista uruguayo.
 Gonzalo Castro Randon (1987-), futbolista alemán.
 Gonzalo de Castro (1963-), actor español.
 Gonzalo Castro (1972-), escritor y cineasta argentino.